Indaial kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Indaial (ort), Santa Catarina, 
 Indaial (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar